Warrap (auch Warap, arabisch: ) bezeichnet:

 einen Bundesstaat im Südsudan, siehe Warrap (Bundesstaat),
 eine Stadt im Südsudan, siehe Warrap (Südsudan).